Indexul Complexității Economice (Economic Complexity Index, ECI) al Universității Harvard este o măsură  a capacităților productive ale sistemelor economice mari, de obicei orașe, regiuni sau țări.

În 2023, România este pe locul 19 în Indicele complexității economice, clasamentul după țări.

Clasamentul este realizat de economiști ai Universității Harvard nu neapărat după criterii de performanță economică, ci are în vedere și alte caracteristici.  adună date despre 250 de țări și clasifică 20 de categorii de mărfuri și bunuri de consum, precum și cinci categorii de servicii. Toate datele combinate duc la analiza economică cu privire la acoperirea a 6.000 de produse, în întreaga lume.

Clasament

Note

Indicatori economici
Universitatea Harvard